Lebutu oder Leubutu bezeichnet in Osttimor:

 eine Aldeia im Suco Bereleu, siehe Lebutu (Aldeia, Bereleu)
 ein Dorf im Suco Bereleu, siehe Lebutu (Ort, Bereleu)
 eine Aldeia im Suco Hautoho, siehe Lebutu (Aldeia, Hautoho)
 ein Dorf im Suco Hautoho, siehe Lebutu (Ort, Hautoho)
 ein Dorf im Suco Manusae, siehe Lebutu (Manusae)
 ein Dorf im Suco Tulataqueo, siehe Lebutu (Tulataqueo)

Siehe auch:
 Lebutun